Кубок Белоруссии по футболу 2001/2002 годов — 11-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 26 мая 2002 года в Витебске на стадионе «Витебский». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Гомель», обыгравший в финале со счётом 2:0 борисовский «БАТЭ»

1/32 финала 
Матчи состоялись 15 августа 2001 года. Согласно жребию, «Динамо» (Минск), «Неман-Белкард» (Гродно), «Молодечно-2000» (Молодечно), «Гомель» и «Белшина» (Бобруйск) прошли в 1/8 финала автоматически.

1/16 финала 
Матчи состоялись 26 и 27 сентября 2001 года.

1/8 финала 
Матчи состоялись 15 октября 2001 года.

1/4 финала 
Первые матчи — 20 апреля 2002 года. Ответные матчи — 2 мая 2002 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи — 10 мая 2003 года. Ответные матчи — 18 мая 2003 года.

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2002 году
2001/2002
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Белоруссии в 2001 году
Спорт в Белоруссии в 2002 году